Shulman ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Shulman (1913–1999), polnisch-amerikanischer Journalist und Autor
 Alan Shulman (1915–2002), US-amerikanischer Komponist und Cellist
 Barry Shulman (* 1946), US-amerikanischer Pokerspieler
 Claire Shulman (1926–2020), US-amerikanische Politikerin der Demokratischen Partei
 David Dean Shulman (* 1949), US-amerikanischer Indologe
 Derek Shulman (* 1947), schottischer Musiker
 Gerald I. Shulman, US-amerikanischer Diabetologe und Stoffwechselphysiologe
 Haya Shulman, israelische Informatikerin, Direktorin der Abteilung Cybersicherheit und Analytik am Fraunhofer-Institut SIT
 Jeff Shulman (* 1975), US-amerikanischer Pokerspieler
 Joe Shulman (1923–1957), US-amerikanischer Jazz-Bassist
 Julius Shulman (1910–2009), US-amerikanischer Fotograf
 Marshall D. Shulman (1916–2007), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Michael Shulman (* 1981), US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent
 Paul Shulman (1922–1994), Befehlshaber der israelischen Marine
 Phil Shulman (* 1937), schottischer Musiker
 Ray Shulman (* 1949), englischer Musiker
 Robert G. Shulman (* 1924), US-amerikanischer Biophysiker
 Sheila Shulman (1936–2014), US-amerikanisch-britische Rabbinerin
 Yury Shulman (* 1975), US-amerikanischer Schachspieler

Sonstiges:
 Shulman Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Schulman, Schulmann